Варна́вський — слов'янське прізвище.

 Відомі носії 
 Варнавський Олексій Дмитрович (1957—2008) — радянський, український футболіст та тренер, дворазовий володар Кубку СРСР, майстер спорту СРСР (1978).
 Варнавський Сергій Валерійович (нар. 1960) — радянський і словенський хокеїст, відомий за виступами в московському «Спартаку».
 Лев Варнавський (Варновицький, Ворновицький) (1904—1941) — один із керівників Київського міського відділення НКВС, куратор київського «Динамо». Справжнє ім'я — Ворновицький Лев Мойсейович.